Силвейра (также Сильвейра; ):
 Силвейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Силвейра, Алберту да (1859—1927) — португальский военный и общественно-государственный деятель.
 Сильвейра Монтеро, Альсидес Висенте (Альсидес Сильвейра; 1938—2011) — уругвайский футболист.
 Таварес да Силвейра, Амарилдо (Амарилдо; род. 1939) — бразильский футболист.
 да Силвейра Рибейро, Андерсон (Андерсон Пико; род. 1988) — бразильский футболист.
 Силвейра дос Сантос, Дарси (Канарио; род. 1934) — бразильский футболист.
 Силвейра дос Сантос, Жуан (род. 1979) — бразильский футболист.
 Силвейра, Леонор (род. 1970) — португальская киноактриса.
 Майдана Сильвейра, Луис Майдана (Луис Майдана; род. 1934) — уругвайский футболист.
 Силвейра, Мануэл (1784—1830) — португальский генерал и политический деятель.
 Силвейра Реис, Маркос Роберто (Маркос; род. 1973) — бразильский футболист.
 да Силвейра Жуниор, Маурисио Жозе (Маурисио; род. 1988) — бразильский футболист.
 Силвейра, Режина (род. 1939) — современная бразильская художница.
 Силвейра Карвалью, Рикарду Алберту (Рикарду Карвалью; род. 1978) — португальский футболист.
 Сильвейра Синтра, Себастьян Леме да (1882—1942) — бразильский кардинал.
 Гуттерес Силвейра, Эдер (Эдер Гаушо; род. 1977) — бразильский футболист